Дми́трий Орло́в:
 Орлов, Дмитрий Александрович (1894—1938) — советский партийный и государственный деятель, ответственный секретарь Татарского областного комитета ВКП(б).
 Орлов, Дмитрий Алексеевич (1903—1969) — советский актёр и режиссёр, педагог.
 Орлов, Дмитрий Анатольевич (род. 1971) — российский актёр, режиссёр и продюсер, сценарист, телеведущий.
 Орлов, Дмитрий Владимирович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Орлов, Дмитрий Васильевич (1938—2002) — российский учёный, доктор технических наук.
 Орлов, Дмитрий Дмитриевич (1857—?) — российский военный деятель, генерал-майор.
 
 Орлов, Дмитрий Львович (1943—2014) — российский предприниматель, глава банка «Возрождение».
 Орлов, Дмитрий Николаевич (1892—1955) — советский актёр.
 Орлов, Дмитрий Олегович (род. 1966) — математик, академик РАН.
 Орлов, Дмитрий Сергеевич (1928—2007) — российский учёный, специалист по почвам.
 Орлов, Дмитрий Стахиевич (Д. Моор; 1883—1946) — советский художник, мастер политического плаката.